Dans le canton de Genève, la juridiction des prud'hommes est compétente pour connaître des litiges du droit du travail.

Articles connexes 
 
 
 
 Prud'homies de pêcheurs